Der Schirner Verlag mit Sitz in Darmstadt ist ein deutscher Verlag für esoterische und spirituelle Literatur, Lebenshilfe- und Gesundheitsthemen.

Geschichte 
Heidi und Markus Schirner gründeten 1987 ihre erste Buchhandlung in Darmstadt. Aufgrund ihrer Begeisterung für spirituelle Literatur und Gesundheitsthemen veröffentlichte Markus Schirner im Eigenverlag den Titel „Tarot Welten“. Im Zuge dessen wurde der Schirner Verlag 1994 gegründet. Seitdem sind in dem Verlag rund 1400 Titel erschienen. Das Verlagsprogramm umfasst zusätzlich  über 200 Audio-CDs. Jährlich publiziert der Schirner Verlag etwa 140 Neuerscheinungen.

Orakelsets und spirituelle Zubehörartikel werden auch verkauft. Die Buchhandlung beherbergt zudem ein „Mineralienparadies“, bestehend aus zahlreichen Edelsteinen, Mineralien und Schmuckartikeln.  Jährlich publiziert der Schirner Verlag etwa 140 Neuerscheinungen. Seit 2003 werden auch Taschenbücher veröffentlicht. Zum Sortiment gehören hierbei Neuerscheinungen ebenso wie Neuauflagen klassischer spiritueller Literatur. Der Schirner Verlag erreicht nach eigenen Angaben etwa 40.000 Endkunden.

Unternehmen 
Neben dem Buch- und Taschenbuchverlag betreibt das Unternehmen eine Buchhandlung in der Darmstädter Innenstadt. Der Verlag arbeitet branchenunüblich von der Veröffentlichung bis zum Verkauf und Versand völlig autark, ohne Outsourcing.

Katalog 
Eine Besonderheit im Schirner Verlag ist sein Katalog, der nicht nur Eigenveröffentlichungen, sondern auch Kerzen, Engelfiguren, Plüschtiere usw. anbietet.

Eigene Messen 
Seit 2011 veranstaltet der Schirner Verlag die jährlich stattfindende Messe »Schirner Tage« (Messe für Spiritualität & Bewusstsein), sowie seit 2013 die »proVego« (Messe für Gesundheit, Heilung & Ernährung). Beide Messen finden in der Darmstädter Böllenfalltorhalle statt.

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Buchverlag (Deutschland)
Verlag (Hessen)
Gegründet 1994
Medienunternehmen (Darmstadt)